St Pancras oder St. Pancras steht für:

 St Pancras (Camden), Stadtteil im London Borough of Camden
 St Pancras Church (Ipswich), Kirche in Ipswich
 Bahnhof St Pancras, Bahnhof in London
 Metropolitan Borough of St Pancras, Bezirk in London 
 King’s Cross St. Pancras, Station der London Underground 

Siehe auch:
 Saint-Pancrace
 Saint-Pancrasse, Gemeinde im Département Isère, Frankreich
 Sankt Pankraz